Виктор Васильевич Авдеев:
 Авдеев, Виктор Васильевич (1935—2001) — электромонтажник, Герой Социалистического Труда.
 Авдеев, Виктор Васильевич (род. 1949) — советский и российский химик.